Пермянка — гидроним:
 Пермянка (приток Вятки)
 Пермянка (приток Данилихи) — в Перми.
 Пермянка (приток Нюрольки) — в Томской области.